Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 785 dans le monde.

 Route 785 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 785 en France